Glischrocaryon är ett släkte av slingeväxter. Glischrocaryon ingår i familjen slingeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slingeväxter
Glischrocaryon